Джу́лиан Алекса́ндр Ки́тчнер-Фе́ллоуз, барон Фе́ллоуз Уэстста́ффордский (; род. 17 августа 1949, Каир, Египет) — английский писатель, сценарист, кинорежиссёр, актёр, аристократ. Заместитель председателя совета графства Дорсет по делам территориальной армии.

Биография 
Родился в Каире в семье дипломата и арабиста Перегрина Эдварда Ланселота Феллоуза, который помогал императору Эфиопии Хайле Селассие I вернуть трон во время Второй мировой войны.

Джулиан Феллоуз получил хорошее образование: сначала учился в престижной частной школе в Лондоне, затем в католическом колледже Ampleforth College. После поступил в Кембриджский университет, где стал членом театрального клуба «Footlights».

Творчество

Сценарии 
 телесериал «Маленький лорд Фаунтлерой» (1995)
 телесериал «Принц и нищий» (1996)
 фильм «Госфорд-парк» (2001), в 2002 году получил «Оскара» за лучший оригинальный сценарий.
 экранизация одноимённой пьесы Оскара Уайльда «Как важно быть серьёзным» (2002)
 фильм «Два брата» (2004)
 фильм «Ярмарка тщеславия» (2004)
 фильм «Джим с Пиккадилли» (2004)
 телесериал «Самые таинственные убийства» (2004—2005), 4 эпизода
 фильм «Телохранитель по найму» (Separate Lies, 2005)
 фильм «Молодая Виктория» (2009)
 телефильм «Из времени во время» (2009), адаптация романа Люси М. Бостон. Феллоуз также режиссировал этот фильм.
 фильм «Турист» (2010)
 телесериал «Аббатство Даунтон» (2010—2015), получил премию «Эмми» в 2011 году за сценарий к мини-сериалу.
 телесериал «Титаник» (2012)
 фильм «Ромео и Джульетта» (2013), адаптация шекспировской пьесы
 фильм «Скрюченный домишко» (2013), адаптация одноимённого романа Агаты Кристи
 телесериал «Доктор Торн» (2016), адаптация новеллы Энтони Троллопа
 фильм «Сопровождающая» (2018)
 телесериал «Игра родом из Англии» (2020)
 телесериал «Белгравия» (2020), адаптация собственного романа
 телесериал «Позолоченный век» (2021).

Романы 
 В 2004 году Феллоуз опубликовал роман «Снобы», посвящённый жизни современной британской аристократии. Роман был переведён на русский язык и издан в 2005 году издательством «RedFish/Амфора».
 В 2009 году выпустил роман «Несовершенное прошлое».
 В 2016 году в свет выходит роман «Белгравия», действие которого происходит в Англии в 1840-х годах. Это история о жизни состоятельного семейства Тренчардов, а также аристократической династии Белласисов.

Телевидение и кинофильмы 
Снимался более чем в 50 фильмах и сериалах, в частности, в британском телефильме «Алый Первоцвет» () (1982), в телевизионном сериале «Наши северные друзья» () (1996), сериале «Аристократы» (1999) () и в восемнадцатом кинофильме об английском супер-агенте Джеймсе Бонде «Завтра не умрёт никогда» (1997) в эпизодической роли министра обороны.

Джулиан Феллоуз срежиссировал два фильма: «Из времени во время» (2009) () и «Телохранитель по найму» (2005) (). Является продюсером трёх фильмов и трёх телевизионных сериалов.

Примечания 

Писатели Великобритании
Пожизненные пэры
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Колледжа Магдалины (Кембридж)